Vít I. z Blois-Châtillonu ( Guy Ier de Blois-Châtillon, † 12. srpna 1342) byl hrabě z Blois, Dunois a Frétevalu.

Život 
Narodil se jako syn Huga II. a Beatrix, dcery flanderského hraběte Víta z Dampierre.

6. října 1310 se oženil s Markétou, vnučkou francouzského krále Filipa III. Roku 1315 se zúčastnil se výpravy Ludvíka X. proti jeho strýci Robertovi Flanderskému a bojoval v raných fázích Stoleté války. Zemřel krátce po své manželce v srpnu 1342 a byl pohřben v klášteře Guiche.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Vítův náhrobek v klášteře Guiche

Châtillonové
Hrabata z Blois
Hrabata z Dunois
Osobnosti stoleté války
Pohřbení v klášteře Guiche
Úmrtí 12. srpna
Úmrtí v roce 1342
Muži